Onagro hace referencia a varios artículos:

Armamento
Onagro (arma de asedio) empleada en la Antigua Roma y durante la Edad Media.

Literatura
 Onagro Ediciones, editorial española

Zoo
Nombre común del Asno salvaje asiático (Equus hemionus) o, más específicamente, de la subespecie persa del mismo (E. h. onager).